LDU Quito (de l'acrònim en castellà de Liga Deportiva Universitaria), equip de futbol de la ciutat de Quito (Equador)
 Aliança dels Independents (del seu nom en alemany Landesring der Unabhängigen), partit polític històric de Suïssa
 Descomposició LDU (de l'acrònim en anglès de Lower Diagonal Upper), descomposició d'una matriu en matrius triangulars